Го́рний, или Го́рненский женский монасты́рь — православный женский монастырь в честь Казанской иконы Божией Матери, находящийся в ведении Русской духовной миссии в Иерусалиме (Русская православная церковь). Расположен в Эйн-Кареме, в 7 км на юго-запад от Старого города Иерусалима (Израиль). Название «Горненский» связано с тем, что монастырь находится в местности, которая в евангельские времена называлась нагорней (горней) страной, то есть находящейся на горах.

По состоянию на 2006 год в обители было около 60 сестёр.

История 

В 1869 году начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин (Капустин) принял решение выкупить участок с двумя домами и плантацией оливковых деревьев в 7 км к юго-западу от Старого города Иерусалима близ селения Эйн-Карем, которое традиционно считается местом рождения Иоанна Предтечи и Встречи Девы Марии с праведной Елизаветой (). Владелец участка бывший драгоман французского консульства в Иерусалиме Ханна Джельяд запросил за него 4000 наполеондоров (80 тыс. франков или около 25 тыс. рублей серебром). Для сбора этой суммы в России был создан специальный комитет.

Сразу после закупки участка в 1871 году на нём поселились отдельные монахини и паломники. Первая монастырская церковь была освящена 14 февраля 1883 года в честь Казанской иконы Божией Матери. Сегодня это основной храм обители, в нём хранится чудотворная Казанская икона Богородицы. Справа от входа в Казанскую церковь находится перенесённая святыня — камень, на котором, по преданию, проповедовал Иоанн Креститель. Этот камень был доставлен в монастырь из окрестностей Иерусалима, недалеко от так называемой «пустыни» Иоанна Предтечи, рядом с современным посёлком Эвен-Сапир.

Статус монастыря община монахинь получила от Святейшего синода в 1898 году, а в 1903 году в обители открылись иконописная и золотошвейная мастерские, за счёт которых монастырь сам себя кормил.

В 1910 году началось строительство собора, который предполагалось освятить в честь Святой Троицы. Оно прекратилось в связи с началом Первой мировой войны.

К 1914 году в монастыре находились около 200 монахинь, которым по требованию оттоманских властей пришлось покинуть обитель и переехать в Александрию, откуда вернулись в 1918 году в повреждённый монастырь. Однако усилиями сестёр он был восстановлен.

Из-за невозможности связи с Московским патриархатом монастырь, как и вся Русская духовная миссия, с 1920 года перешли в подчинение Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ). В 1924 году Горненская община снова получила канонический статус монастыря.

Многие насельницы, пришедшие в обитель в эти годы, были русскими монахинями-эмигрантками, бежавшими в Бессарабию, оттуда в Сербию, а затем во Святую землю. Лишь несколько послушниц были из арабок.

В 1945 году, после визита во Святую землю патриарха Алексия I, среди сестёр монастыря возникло разделение по вопросу юрисдикции, большая часть были сторонницы перехода в юрисдикцию Московской патриархии. Тогда Иерусалимская патриархия предоставила в распоряжение этим сестрам греческий храм в Эйн-Кареме.

Во время операции «Нахшон», когда в июле 1948 года начались бомбёжки Эйн-Карема, сёстры покинули монастырь и бежали в Иорданскую часть Палестины (Eлеонский монастырь).

После образования Государства Израиль в 1948 году, монастырь (как и здания Русской духовной миссии) был передан израильскими властями советскому правительству (Московскому патриархату). Монахини, не пожелавшие перейти в юрисдикцию Московского патриархата, остались в Елеонском монастыре под контролем РПЦЗ. Пять монахинь переехали в Чили, где в 1958 году архиепископом Леонтием (Филипповичем) был основан Успенский монастырь.

С середины 1950-х годов монастырь стал пополняться монахинями, приезжавшими из СССР. Продолжал оставаться одним из действующих монастырей Русской православной церкви (РПЦ) в течение всей последующей истории СССР, являясь единственным женским монастырём Московского патриархата за пределами советских границ.

В 1987 году был освящён пещерный храм в честь святого Иоанна Крестителя.

В 1997 году было возобновлено строительство собора в честь Святой Троицы, завершено в 2007 году к 160-летию обители. 28 октября 2007 года храм был освящён малым чином в честь Всех святых в земле Российской просиявших, а 12 ноября 2012 года патриарх Московский Кирилл совершил великое освящение храма.

Особый праздник монастыря 
По просьбе архимандрита Антонина (Капустина) Святейший синод указом от 5 августа 1883 года благословил совершать в Горненском монастыре праздник — «Целование Мариино, или Прихождение Божией Матери в Горний град Иудов», совершаемый обычно 12 апреля (30 марта по ст. ст.). Это связано с тем, что монастырь находится в нескольких десятках метров от места, где, по преданию, произошла встреча Марии с праведной Елизаветой (на том месте в настоящее время находится францисканская церковь Посещения).

С тех пор накануне праздника Целования икону Благовещения Пресвятой Богородицы перевозят из Свято-Троицкого собора в Иерусалиме в Горненский монастырь, где остаётся в течение трёх месяцев до праздника Рождества Иоанна Предтечи 7 июля (24 июня по ст. ст.), так как Богородица была здесь у Елизаветы три месяца. Эту икону ставят на игуменском месте в голубом одеянии наподобие монашеской мантии, ставя рядом с ней игуменский жезл. В течение этих трёх месяцев сама Пресвятая Богородица является игуменией монастыря.

В общецерковном календаре Русской православной церкви такое празднование отсутствует.

Настоятельницы монастыря 
 1992 — 11 марта 2020 — игумения Георгия (Щукина). 11 марта 2020 года определением Священного синода Русской православной церкви (журнал № 27) назначена почётной настоятельницей Горненского монастыря, скончалась 6 февраля 2022 года.
 С 11 марта 2020 года — игумения Екатерина (Чернышёва), бывшая благочинная Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.

См. также 
 Подворье Марии Магдалины — подворье Горненского монастыря в Магдале.

Примечания

Ссылки 

 Горненский женский монастырь Русской духовной миссии в Иерусалиме (Эйн-Карем). Официальный сайт Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.
 Платонов П. Горненский монастырь в Иерусалиме: история обители и её престольных праздников.

Православные монастыри Иерусалима
Женские монастыри
Неовизантийская архитектура
Монастыри Казанской иконы Божией Матери
Эйн